Rothberg ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan M. Rothberg (* 1963), US-amerikanischer Wissenschaftler und Unternehmer  
 Künter Rothberg (* 1984), estnischer Judoka
 Michael Rothberg, US-amerikanischer Historiker
 Patti Rothberg (* 1972), US-amerikanische Singer-Songwriterin und Malerin

Rothberg steht weiter für Orte und Institutionen:

 Rothberg (Rhön), ein Berg mit Basaltsee in Hausen
 mehrere Ortschaften mit dem Namen Roșia in Rumänien, siehe dort
 Rothberg International School der Hebräischen Universität von Jerusalem
 Rothberg Center for Childhood Disease 

Siehe auch:
 Rotberg
 Rothenberg
 Rotenberg
 Rötenberg
 Rottenberg
 Roter Berg
 Mount Roth
 Red Mountain